Bieg przełajowy indywidualnie mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920. Zawody odbyły się w dniu 23 sierpnia. W zawodach uczestniczyło 47 zawodników z 12 państw.

Wyniki 

Wyniki indywidualne były podstawą do klasyfikacji końcowej w konkurencji drużynowej. Do klasyfikacji drużynowej wzięto wyniki trzech najlepszych biegaczy z każdej ekipy i tylko oni zostali nagrodzeni medalami.

Bibliografia 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920